Con bombardamento di Ancona ci si può riferire a diversi episodi:
 Bombardamento della costa adriatica del 24 maggio 1915, durante la prima guerra mondiale
 Bombardamenti di Ancona del 1943, durante la seconda guerra mondiale